Die Fotbollsallsvenskan 1954/55 war die 31. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 1. August 1954 und endete am 10. Juni 1955.

Djurgårdens IF holte sich 35 Jahre nach dem letzten Meistertitel zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte den Von-Rosens-Pokal als schwedischer Meister und war die erste Mannschaft, die Schweden im Europapokal vertrat. Vorjahresmeister GAIS stieg überraschend ab und wurde von 
Neuling Sandvikens AIK und Kalmar FF in die zweite Liga begleitet.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Der Tabellendritte AIK stellte mit Kurt Hamrin zum dritten Mal in der Geschichte der Liga den Torschützenkönig. Dem Stürmer gelangen 22 Saisontore.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1954
Fußballsaison 1954/55